Roncero ist der Familienname folgender Personen:
 Fabián Roncero (* 1970), spanischer Langstreckenläufer 
 Rodrigo Roncero (* 1977), argentinischer Rugbyspieler